Lönnroth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Lönnroth (1856–1930), finnischer lutherischer Geistlicher und Theologe  
 Ami Lönnroth (Kerstin Annmari Lönnroth; * 1935), schwedische Journalistin und Autorin  
 Arvid Fredrik Lönnroth (1823–1880), Major des schwedischen Heeres sowie ein Tiermaler der Düsseldorfer Schule
 Arvo Lönnroth (1881–1964), finnischer Verkehrsplaner  
 Carl Lönnroth (1866–1941), schwedischer lutherischer Geistlicher und Theologe  
 David Lönnroth (1824–1897), finnischer Architekt und Kirchenbaumeister  

 Harry Lönnroth (* 1975), finnischer Skandinavist  
 Heleena Lönnroth (* 1947), finnische Schriftstellerin  
 Hjalmar Lönnroth (1856–1935), schwedischer Segler  
 Johan Lönnroth (* 1937), schwedischer Politiker (Vänsterpartiet)  
 Juhani Lönnroth (* 1945), finnischer Spitzenbeamter  
 Knut Lönnroth (1826–1885), schwedischer Biologe  
 Lars Lönnroth (* 1935), schwedischer Literaturwissenschaftler
 Louise Lönnroth (* 1945), schwedische Historikerin und Archivarin  
 Nils Lönnroth (1912–1998), schwedischer Architekt  

Siehe auch:
 Lönnrot